Schneider-Esleben ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Schneider-Esleben (1947–2020), deutscher Musiker, Sohn des Paul
 Paul Schneider-Esleben (1915–2005), deutscher Architekt, Vater des Florian
 Evamaria Schneider-Esleben (1922–2007), deutsche Lyrikerin, Mutter des Florian

siehe auch Schneider (Familienname)